Carlos López Buchardo: (1881-1948) Compositor de música argentí.
 Carlos Ariel López Chimino: (1977) Jugador d'hoquei patins argentí.